Я́негское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Лодейнопольского района Ленинградской области. Административный центр — посёлок Янега.

Географические данные 
Расположено в северо-восточной части района, на севере граничит с Республикой Карелия, на востоке — с Подпорожским районом. 

По территории поселения проходят автодороги:
  () «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск)
  (Лодейное Поле — Вытегра — Брин-Наволок)
  (Свирское — Горка)
  (Комбаково — Шапша — Печеницы)
  (подъезд к деревне Тененичи)
  (подъезд к деревне Пога)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 10 км.

Через территорию поселения проходит железная дорога Санкт-Петербург — Мурманск (ж/д станция Янега).

История 
По данным на 1973 год центр Первомайского сельсовета был перенесён из деревни Тененичи в посёлок Янега.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Первомайский сельсовет был переименован и преобразован в Янегскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 63-оз от 20 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Янегское сельское поселение, в его состав вошли территории бывших Андреевщинской, Янегской и части Имоченской волостей.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входит 13 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Лодейнопольского района